Oldenborch ist der Familienname von

Bernhard Oldenborch († 1367), Lübecker Kaufmann, Ratsherr und Diplomat 
Paulus Oldenborch († 1436), Ratssekretär der Hansestadt Lübeck